Орден Богдана Хмельницького (Україна)
 Орден Богдана Хмельницького (СРСР)